Ланских — фамилия. Известные носители:

 Ланских, Анатолий Николаевич (род. 1951) — советский и российский учёный.
 Ланских, Тимофей Иванович (1909—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Ланской
 Лонской
 Лонский